Почётный знак УЕФА () — почётный знак признания со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) итальянского футбольного клуба «Ювентус», когда этим клубом были выиграны все три основные турниры УЕФА, а именно Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков УЕФА и Кубок УЕФА. Это первая команда в европейском футболе, которая добилась подобного успеха. В 1992 году это повторил амстердамский «Аякс», а в 1996 году этого же добилась мюнхенская «Бавария».

Премия представляет собой прямоугольную серебряную мемориальную доску, на которую наложены уменьшенные копии трёх выигранных трофеев, над ними лавровый венок и эмблема УЕФА. Кроме того, на доске имеется следующая надпись:

12 июля 1988 года, на жеребьёвке перед началом нового розыгрыша Кубка европейских чемпионов сезона 1988/89 в Женеве (Швейцария), бывший президент УЕФА Жак Жорж впервые вручил награду президенту «Ювентуса» Джампьеро Бониперти.

Примечания

Ссылки 
 The UEFA Plaque на сайте Facebook 

Награды УЕФА
Футбольные награды (трофеи)
ФК «Ювентус»